Riedo ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Riedo (* 1974), Schweizer Germanist und Schriftsteller
 Hubert Riedo (* um 1950), Schweizer Badmintonspieler
 Romano Riedo (* 1957), Schweizer Fotograf